Jägerhorn bezeichnet:

 Jagdhorn
 Jägerhorn (Erzgebirge), 548 m hoher Berg im Erzgebirge
 Jägerhorn (Monte Rosa), 3970 m hoher Berg an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz
 Jägerhorn (Taunus), 538 m hoher Berg im Taunus, siehe Liste von Bergen und Erhebungen des Taunus

Jägerhorn ist der Name von:
 Jägerhorn af Spurila, finnisch-schwedische Adelsfamilie
 Carl Magnus Jägerhorn (1730–1782)
 Georg Henrik Jägerhorn (1747–1826)
 Reinhold Johan Jägerhorn (1716–1790)
 Carl Johan Jägerhorn (1819–1890)
 Fredrik Anders Jägerhorn (1723–1801)
 Johan Anders Jägerhorn (1757–1825)
 Fredrik Adolf Jägerhorn (1760–1817)
 Reginald Jägerhorn (* 1932), Ökonom
 Robert Jägerhorn (* 1965)